Dinamo Batoemi (Georgisch: დინამო ბათუმი) of kortweg Dinamo is een Georgische voetbalclub uit Batoemi.

De club werd in 1923 opgericht als Dinamo Batumi. In 1990, na de onafhankelijkheid van de Sovjet-Unie veranderde de naam in FK Batoemi en in 1994 in FK Dinamo Batumi. Een jaar later werd de club 4de, in 1997 werd zelfs de 3de plaats behaald. 1998 was het hoogtepunt in de clubgeschiedenis, Dinamo werd vice-kampioen en won ook de beker. Ook de volgende seizoenen eindigde de club nog redelijk, in 2003 werd de club slechts 9de en ook de volgende seizoenen eindigde Dinamo in de middenmoot, pas in 2006 werd weer een goede plaats behaald, 6de. De competitie was wel uitgebreid van 10 naar 16 clubs en er kwamen dus wel enkele zwakkere clubs uit de 2de klasse. In 2008 degradeerde de club om in 2012 weer te promoveren. In 2017 degradeerde de club andermaal. In 2018 keerde de club als kampioen weer terug op het hoogste niveau. In 2021 werd voor het eerst het kampioenschap van de hoogste liga behaald.

Erelijst 
 Erovnuli Liga
 2021
 Beker van Georgië
 Winnaar: 1998
 Finalist: 1993, 1995, 1996, 1997
Georgische Supercup
 Winnaar: 1998

Eindklasseringen (grafiek) vanaf 1990

|}

Dinamo in Europa

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Dinamo Batoemi

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Georgië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers
  Kennedy Nwanganga

Dinamo Batoemi
Batoemi